Kurt je německé rodné jméno, vyskytuje se také ve formě příjmení. V turečtině znamená slovo „vlk“.

Rodné jméno 
 Kurt Angle (* 1968), americký wrestler
 Kurt Beck (* 1949), německý politik
 Kurt Biedenkopf (1930–2021), německý politik
 Kurt Browning (* 1966), kanadský krasobruslař
 Kurt Cobain (1967–1994), americký hudebník, člen skupiny Nirvana
 Kurt Gödel (1906–1978), německý matematik
 Kurt Hahn (1886–1974), německý učitel, zakladatel společnosti Outward Bound
 Kurt Hartrampf (1906–1983), německý důstojník Waffen-SS a tankové eso 
 Kurt Hensel (1861–1941), německý matematik
 Kurt James (* 1972), americký hudebník
 Kurt Jara (* 1950), rakouský fotbalista a trenér
 Curd Jürgens (1915–1982), německo-rakouský herec
 Kurt Georg Kiesinger (1904–1988), německý politik, kancléř SRN v letech 1966–1969
 Kurt Krenn (* 1936), rakouský biskup
 Kurt Nilsen (* 1978), norský zpěvák
 Kurt Russell (* 1951), americký herec
 Kurt von Schleicher (1882–1934), německý politik a generál
 Kurt Schwitters (1887–1948), německý malíř
 Kurt Sinette (* 1974), boxer Trinidadu a Tobaga
 Curt Smith (* 1961), britský hudebník, člen kapely Tears for Fears
 Kurt Student (1890–1978), německý generál vzdušných sil
 Kurt Vonnegut (1922–2007), americký spisovatel
 Kurt Voss (* 1963), americký filmový režisér
 Kurt Waldheim (1918–2007), rakouský politik, generální tajemník OSN v letech 1972–1981
 Kurt Weill (1900–1950), německo-americký hudební skladatel
 Kurt Knispel (1921-1945), německé tankové eso
 Kuvrat, také Kurt, prabulharský vládce v letech 641 až 668 n.l.

Příjmení 
 Kemal Kurt (1947–2002), spisovatel, překladatel a fotograf
 Seyhan Kurt, francouzsko-turecký básník a sociolog
 Sinan Kurt (* 1996), německý fotbalista s tureckými kořeny
 Ümit Kurt (* 1991), turecký fotbalista
 Yaşar Kurt, turecký rockový hudebník

Další významy 
 kurt – menší hřiště – tenisový dvorec, badmintonový dvorec, squashový kurt, hřiště na odbíjenou apod.
 kurt (předmět) – popruh (např. pro stěhování těžkých břemen), někdy také gurt

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Kurt“

Externí odkazy